10538 Torode – asteroide della fascia principale
 George Torode – scrittore, comico e conduttore radiofonico britannico
 John Torode – cuoco e conduttore televisivo australiano naturalizzato britannico
 Mike Torode – politico britannico